Nowa Zawada – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Baruchowo
 Nowa Zawada – dawna nazwa wsi Zawada Nowa w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Policzna